Alcohol est un mot anglais qui se traduit par .

Alcohol peut désigner :
 Alcohol, un synonyme de stibine

Voir aussi 
 Alcohol 120%, un logiciel propriétaire de gravure et d'émulation de DVD/CD